Moron peut désigner :

Patronymes 
 Daniel Morón (1957) : ancien joueur de football chilien ;
 Álex López Morón (1970) : joueur de tennis espagnol.

Toponymes

Morón : ville de la province de Buenos Aires ;
 Morón : partido de la province de Buenos Aires fondée en 1874 dont la capitale est Morón.

Morón : ville de la province de Ciego de Ávila.

Morón de Almazán : commune de la province de Soria, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Morón de la Frontera : commune de la province de Séville, dans la communauté autonome d’Andalousie.

Moron : ruisseau de Gironde, affluent de la Dordogne, qui donne lieu à un marais estuarien : les Palus du Moron ;
 Lac de Moron : lac de retenue sur le Doubs dans le massif du Jura à la frontière entre la France et la Suisse ;
 Châtel-Moron : commune du département de Saône-et-Loire dans la région Bourgogne-Franche-Comté.

Moron : commune du département de Grand'Anse.

Mörön, ville du pays.

Mörön : une localité près de Luleå ;

Montagne du Moron : chaîne de montagne ;
 Tour de Moron : ouvrage situé sur la Montagne du Moron.

Morón : chef-lieu de la municipalité de Juan José Mora dans l'État de Carabobo ;
 Morón : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Juan José Mora dans l'État de Carabobo.

Autres 
 Club Deportivo Morón, Club de football argentin ;
"Moron" est l'équivalent anglais de "abruti", "stupide", "débile", etc.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme

sv:Mörön